Піль (від  — «бери», «хапай», «крадь») — вигук, що вживається як наказ собаці кидатись на дичину

Прізвище 

 Альма Піль (1888—1976) — фінський ювелір
 Гаррі Піль (1892—1963) — німецький актор німого кіно
 Роберт Піль (правильніше Піл; 1788—1850) — британський політик

Див. також 
 Піл

Примітки